

Astronomia
 Cue – cratere meteoritico di Marte

Audio
 Uscita audio cuffie/monitor, presente ad esempio sui mixer (mixing console)

Codici
 CUE: codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mariscal La Mar di Cuenca (Ecuador)

Geografia
 Cue – città dell'Australia Occidentale (Australia)

Informatica
 .cue: estensione di un tipo di file per i metadati di un CD o DVD

Musica
 Cue – singolo degli Yellow Magic Orchestra del 1981

Psicologia
 Cue – indizio o stimolo capace di rievocare un ricordo

Sigle
 Condotto uditivo esterno